Па́вел Королёв:
 Королёв, Павел Георгиевич (1918—1998) — живописец.
 Королёв, Павел Михайлович (1915—1998) — Герой Советского Союза.